НАСКАР () са серии по автомобилен спорт, които се провеждат в САЩ.

История 
В началото на XX век, когато алкохолът е бил забранен в САЩ, трафикантите на алкохол модифицирали своите автомобили, за да могат да станат по-бързи от тези на полицията. За тази цел са се провеждали състезания в Дейтона Бийч. След време тези състезания събудили интереса на хората и започнала да се появява и публика. Спортът започва да се развива след Втората световна война като тогава са се организирали различни състезания с различни правила. Първото състезание на НАСКАР се провежда през 1947 г. от президента на Дайтона, Бил Франсе старши, два месеца по-късно на 15 февруари 1948 г. на същата писта се провежда първото официално състезание на НАСКАР и победителят е бил Ред Байрън със Форд. Но шампионат не се провежда, защото повечето екипи са имали икономически проблеми, породени от липсата на бензин.

Принципални дивизии 
 Спринт Къп
 Нейшънуайд Сирийс
 Craftsman Truck Series

Други дивизии 
 Mexico Corona Series
 Canadian Tire Series(До 2006 са се казвали CASCAR и от 2007 Canadian Tire Series)

Точкова система